Памасео има више значења:

 Памасео (Моролеон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Памасео (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику